Българите в Европа са между 6–7 милиона души според различните преброявания на населението, което представлява около 1 % от населението на континента. Те са основно население на България.

Преброявания на населението

Численост 
Численост на българите в България според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Украйна според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Молдова според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Русия според преброяванията на населението през годините: 

Численост на българите в Сърбия според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Румъния според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Унгария според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Република Македония според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Полша според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Словакия според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Беларус според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Латвия според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Хърватия според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Литва според преброяванията на населението през годините:

Численост на българите в Естония според преброяванията на населението през годините:

Дял 
Дял на българите в България според преброяванията на населението през годините (в %):

Дял на българите в Молдова според преброяванията на населението през годините (в %):

Дял на българите в Украйна според преброяванията на населението през годините (в %):

Дял на българите в Сърбия според преброяванията на населението през годините (в %):

Дял на българите в Латвия според преброяванията на населението през годините (в %):

Дял на българите в Естония според преброяванията на населението през годините:(в %):

Дял на българите в Литва според преброяванията на населението през годините (в %):

Вижте също 
 Население на Европа

Източници 

Европа
Етнически групи в Европа